Andriej Wasiljewicz Buszkow, ros. Андрей Васильевич Бушков (ur. 13 października 1969 w Otradnojach) – radziecki i rosyjski łyżwiarz figurowy, startujący w parach sportowych z Mariną Jelcową. Uczestnik igrzysk olimpijskich w Nagano (1998), mistrz (1996) i wicemistrz świata (1997), dwukrotny mistrz Europy (1993, 1997), medalista finału Champions Series oraz 3-krotny mistrz Rosji (1995, 1997, 1998). Zakończył karierę amatorską w 1999 r.

Osiągnięcia

Z Mariną Jelcową (ZSRR, Rosja)

Z Juliją Liaszenko (ZSRR)

Przypisy

Bibliografia 
 

Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Radzieccy łyżwiarze figurowi
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Urodzeni w 1969